Die Liste der olympischen Medaillengewinner aus Norwegen listet alle Sportler aus Norwegen auf, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen konnten. Bislang errangen norwegische Sportler insgesamt 566 olympische Medaillen (208 × Gold, 184 × Silber und 174 × Bronze).

Das Norges Olympiske Komité wurde 1900 gegründet und im gleichen Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen. Seither nahm Norwegen an allen Spielen teil, mit Ausnahme der Sommerspiele 1904 und 1980.

Medaillengewinner 
Aufgrund der großen Anzahl an Medaillengewinnern erfolgt eine Unterteilung in mehrere Listen:
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Norwegen/A–G
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Norwegen/H–N
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Norwegen/O–Ø

Medaillenbilanz 
Stand: 8. Februar 2022

Olympische Sommerspiele

Olympische Winterspiele

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Norwegens

Weblinks 
 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 

!Medaillengewinner
Norwegen
Olympische Medaillengewinner Norwegen